Wah-Wah bezeichnet:
 das Effektgerät Wah-Wah für E-Gitarren
 ein (Schall-)Dämpfer für Trompeten und Posaunen
 der Film Wah-Wah von Richard E. Grant
 ein Lied von George Harrison auf dem Album All Things Must Pass